Malacia es una ciudad estado creada por el escritor Brian W. Aldiss en su novela El tapiz de Malacia (1976) The Malacia Tapestry. Consiste en una realidad alternativa o ucronía, situada en la zona de Dalmacia, donde los dinosaurios nunca se extinguieron y los hombres actuales descienden de ellos. En la sociedad de Malacia los cambios están prohibidos y todo debe permanecer inalterado.

Ciudades ficticias